Сисимиут () — город и до 2009 года столица одноимённого муниципалитета в центральной части Западной Гренландии (Китаа). Граничит с Маниитсоком на юге и Кангаатсиаком на севере, а также Аммассаликом на востоке. Находится в 75 км к северу от полярного круга, и это самый северный порт Гренландии, свободный ото льда. Население в 2007 г. составило 5965 чел., что делает Сисимиут вторым по величине городом Гренландии.

В современном Сисимиуте есть магазины, банк, средняя школа, молодёжное общежитие, гостиницы, конференц-центр, несколько церквей, библиотека, почта и больница. Также есть открытый плавательный бассейн с подогреваемой водой, выстроенный на сваях, чтобы избежать воздействия на вечную мерзлоту. В городе проложены дороги с твёрдым покрытием, такая же дорога ведет к аэропорту, но нет никаких дорог, связывающих Сисимиут с другими поселениями.

Транспортное сообщение 

Также на территории муниципалитета есть и другие посёлки — Иттилек, Сарфаннкуак и Кангерлуссуак, являющийся крупнейшим гренландским аэропортом. Аэропорт Сисимиута имеет небольшую ВПП, способную принимать лишь небольшие самолёты; для дальних путешествий следует пересаживаться в Кангерлуссуаке. Кроме того, Сисимиут несколько раз в неделю летом посещают паромы Arctic Umiaq Lines, обслуживающие посёлки западного побережья. Еженедельно паромы заходят в Иттилек и Сарфаннкуак. Зимой основным транспортом являются собачьи упряжки.

История 
Первые следы человека на территории Сисимиута относятся ещё к 4,5 тыс. лет назад. Миссионер Ханс Эгеде в 1721 г. построил церковь поблизости, несколько зданий XVIII в. всё ещё стоят. В XX в. были построены торговый порт и рыбозавод. В последнее время все больше значение приобретает туризм.

Климат 
Климат Сисимиута определяется его положением вблизи Баффинова залива с протекающим вблизи берегов теплым Западно-Гренландским течением, а также внутренним ледяным щитом Гренландии. В итоге климат Сисимиута лишь немногим холоднее, чем в Нууке. Зимой дневная температура не падает ниже −15 °C, а летом не поднимается выше 20 °C, однако погода переменчива, как и во всех приморских районах.

Из внутренних районов могут приходить сильные порывистые ветра, достигающие 200 км/ч. Осадков в Сисимиуте немного, летом дождь идёт в основном раз в месяц, а зимой 2 раза в месяц выпадает снег, однако он лежит всю зиму, не тая. На побережье осадков больше, чем в глубине территории. Лишь весной и осенью (май, сентябрь) осадки идут чаще. Первый снег выпадает в начале-середине октября, а первые оттепели начинаются в середине-конце апреля.

Известные уроженцы 
 Бертельсен, Расмус (1827—1901) — гренландский поэт, художник, композитор, педагог, редактор.

См. также 
 Административное деление Гренландии
 Западное поселение

Примечания

Ссылки 
 Муниципалитет Сисимиут
 Портал Сисимиут
 Калак

Муниципалитеты Гренландии
Города Гренландии
Кекката